Соревнования по лёгкой атлетике на летней Универсиаде 1973 года проводились в Москве на стадионе «Лужники».

Медалисты

Мужчины

Женщины

Распределение наград 

1973 год в лёгкой атлетике
Летняя Универсиада 1973
Лёгкая атлетика на летних Универсиадах
Международные соревнования по лёгкой атлетике в СССР
Международные соревнования по лёгкой атлетике в России